Igor Nikouline (1972-) joueur de hockey sur glace russe.
 Igor Nikulin (1960-2021) athlète russe.